Велика Британія — острів, на якому розташовані Англія, Уельс та Шотландія
 Королівство Великої Британії — назва союзного королівства Англії та Шотландії в 1707—1800.
 Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії — офіційна назву королівства Великої Британії в 1801—1927
 Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — офіційна назва Великої Британії з 1927
 «Велика Британія» — готель у Донецьку.

Див. також 
 Регіони Великої Британії
 Британські острови (термінологія)